Paramount Television (1967-2006), primeira divisão de produção televisiva da Paramount Pictures. Extinta em 2006 e renomeada CBS Paramount Television, atual CBS Studios.
 Paramoun Television Studios, atual divisão de produção e distribuição televisiva da Paramount Pictures fundada em 2013, conhecida como Paramount Television até janeiro de 2020.

